Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1958 года прошёл 8—9 февраля в Кристинехамне (Швеция). В нём приняли участие 26 спортсменок из 10 стран. Вновь весь пьедестал заняли советские спортсменки. На заключительной дистанции приняли участие 16 лучших спортсменок по итогам трёх дистанций. Инга Артамонова установила рекорд чемпионатов на дистанции 1500 метров.

Результаты 

 nc — не отобралась на заключительную дистанцию
 * — с падением

Ссылки 
 Результаты

Международные соревнования по конькобежному спорту в Швеции
Февраль 1958 года
Чемпионаты мира в Швеции
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин